Кнооп — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Кнооп, Герхард Оукама (1861—1913) — немецкий беллетрист;
 Кнооп, Андреа фон (род. 1946) — президент Германо-российской внешнеторговой палаты.